Kate est un éditeur de texte spécialement adapté à la programmation, fourni avec l'environnement de bureau KDE disponible pour les systèmes d'exploitation GNU/Linux, BSD et autres systèmes apparentés à Unix.

Fonctionnalités 

 Coloration syntaxique pour une centaine de formats, pliage de code
 Édition de plusieurs fichiers en simultané possible
 Intégration de l'émulateur de terminal Konsole dans l'interface, grâce à la technologie Kparts
 Capable d'éditer des fichiers de taille importante sans ralentissements majeurs
 Possibilité d'utiliser des plugins

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 KWrite est une version allégée de Kate, optimisée pour la simplicité d'utilisation, ayant les mêmes développeurs
 KDevelop
 KEdit

Lien externe 
 

Éditeur de texte
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel KDE